O Lao Police Club é um clube de futebol com sede em Vientiane, Laos.

História 
A equipe compete no Campeonato Laosiano de Futebol.

Ligações externas 
 [ Sítio oficial] 

Clubes de futebol do Laos